Рюкю́:
 Рюкю (устар. Лиу-Киу) — группа островов в Восточно-Китайском море.
 Рюкю — государство с монархической формой правления, существовавшее на Окинаве и островах Рюкю в XV—XIX веках.
 Рюкю — жёлоб в Тихом океане.
 Рюкю — порода собак.
 «Рюкю» — японский футбольный клуб из города Окинава.
 Университет Рюкю — единственный национальный университет в префектуре Окинава (Япония), построен после Второй мировой войны, на месте бывшего королевского дворца Королевства Рюкю.